L'ABN AMRO World Tennis Tournament 1991 è stato un torneo di tennis giocato sul sintetico indoor. 
È stata la 18ª edizione del ABN AMRO World Tennis Tournament, 
che fa parte della categoria ATP World Series nell'ambito dell'ATP Tour 1991.
Si è giocato all'Ahoy Rotterdam indoor sporting arena di Rotterdam in Olanda Meridionale, 
dal 25 febbraio al 3 marzo 1991.

Campioni

Singolare 

 Omar Camporese ha battuto in finale  Ivan Lendl, 3–6, 7–6(4), 7–6(4)

Doppio

 Patrick Galbraith /  Anders Järryd hanno battuto in finale  Steve DeVries /  David Macpherson, 7–6, 6–2

Collegamenti esterni